Styracosaurus  este un gen de dinozauri erbivori ceratopsian care a trăit în Cretacic, cu aproximativ 75 de milioane de ani în urmă. Avea patru-șase coarne care creșteau din orificiul de protecție a gâtului, coarne mai mici pe obraji și un corn nazal, de până la 60 cm lungime și 15 cm lățime. Funcția coarnelor și a ornamentelor a fost subiect de dezbatere timp de mulți ani.

Styracosaurus a fost un dinozaur relativ mare, atingând o lungime de 5,5 metri, înălțime de aproximativ 1,8 metri și cântărea aproape 3 tone. Styracosaurusavea patru picioare scurte, un corp voluminos și o coadă destul de scurtă. Botul se termina cu un cioc bine conturat, care avea rol de prindere dar și de rupere a plantelor. Ca și alți ceratopsieni, acest dinozaur ar fi putut fi un animal de turmă, care călătorea în grupuri mari.

Numit de Lawrence Lambe în 1913, Styracosaurus este un membru al Centrosaurinae. În prezent doar specia S. albertensis este atribuită Styracosaurus. O altă specie, S. ovatus, numită în 1930 de Charles Gilmore a fost reasignată unui nou gen, Rubeosaurus, de Andrew McDonald și Jack Horner în 2010.

Denumirea derivă din cuvintele grecești στύραξ/styrax (= "înțepătură") și σαῦρος/sauros (= "șopârlă").

Descriere

Specimenele adulte de Styracosaurus au avut aproximativ 5,5 metri lungime și au cântărit aproximativ 2,7 tone. Craniul era masiv, cu o nări mari, un corn ascutit, lung de jumatate de metru. Pe creștetul capului avea alte doua coarne mult mai mari care se continuau pe lateral cu mai mulți spini osoși lungi, de mărimi descrescătoare, poziționate pe marginea scutului. 

Corpul voluminos al Styracosaurus seamănă cu cel al unui rinocer. Avea umeri puternici, care ar fi putut fi utili în luptele intraspecii, o coadă relativ scurtă, membrele erau uriașe, musculoase, terminate cu degete copitate și corpul era  acoperit cu piele groasă.

Clasificare

Styracosaurus este un membru al Centrosaurinae. Printre alți membri ai cladei se numără: Centrosaurus (de la care grupul își ia numele), Pachyrhinosaurus,  Avaceratops, Einiosaurus,  Albertaceratops, Achelousaurus, Brachyceratops, și Monoclonius, deși ultimele două sunt nomen dubium.

Cladograma descrisă mai jos reprezintă o analiză filogenetică de Chiba și colab. (2017):

Note

Ceratopsieni
Dinozauri din Cretacic
Dinozauri din America de Nord
Dinozauri erbivori